Rossas pode ser:

 Rossas - freguesia no concelho de Arouca
 Rossas - freguesia no concelho de Vieira do Minho
 Santa Comba de Rossas - freguesia no concelho de Bragança

Desambiguação